Franciszek Wawrzyniec Podoski – burgrabia krakowski, starosta tymbarski
 Franciszek Aleksander Podoski (zm. 1792) – kasztelan mazowiecki i ciechanowski